Sympholis – rodzaj węży z rodziny połozowatych. 

Do rodzaju zaliczany jest 1 gatunek:

 Sympholis lippiens

Przypisy 

Połozowate